Biskupie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Biskupie, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Biskupie, un village dans la voïvodie de Lublin